Albert Marie (ur. 1957) – seszelski lekkoatleta
 Adrien Albert Marie de Mun (1841-1914) – francuski polityk
 Albert-Marie Guérisse (1911-1989) – Belg, przywódca francuskiego ruchu oporu
 Albert-Marie de Monléon (ur. 1937) –  francuski duchowny katolicki, biskup Meaux

Zobacz też